Курна (озеро) — озеро на острове Крит
 Курна (чаша) — чаша для омовения в бане
 Западная Курна — нефтяное месторождение в Ираке
 Курна — населённый пункт в Балвском крае Латвии.
 Курна — деревня в Эстонии
 Курна — населённый пункт близ Луксора, Египет
 Эль-Курна — город в Ираке
 Курна — вид птиц семейства трогоновые
 Курна — сибирское название хорька